Дми́трий Бара́нов:
 Баранов, Дмитрий Максимович (1863 — ?) — русский полковник, герой ПМВ.
 Баранов, Дмитрий Осипович (1773—1835) — русский сенатор, поэт.